Грумман C-1 «Трейдер» (, до 1962 року — TF-1) — американський палубний транспортний літак (літак логістики).

Є модифікацією протичовнового літака S-2 «Трекер». У 1988 році знятий з озброєння і замінений літаком C-2 «Грейхаунд».

Галерея

Примітки

Посилання  
 C-1 Trader.  Энциклопедия «Уголок неба». 

 

Військово-транспортні літаки
Літаки Grumman
Літаки США
Літаки палубного базування
Двомоторні поршневі літаки